Траба (), или Трава () — знатный дворянский род Королевства Галисия, который имел большую экономическую и политическую власть в XI—XII веках. Среди потомков рода Траба числятся многочисленные монархи из других европейских стран.

Происхождение 

Первым хорошо документированным членом линии Трабы был Фройла Бермудес или Вермудес или Веремундес. Он приобретает известность примерно в 1060 году, когда участвует в судебных разбирательствах монастыря Сан-Мартин-де-Хубия (исп.) (Хубия, в современном муниципалитете Нарон), где монахи считали его «dominus noster». Он сделал великолепные пожертвования монастырю и после смерти в 1091 году был похоронен там в торжественной церемонии, на которой присутствовали два епископа.

Некоторые из его потомков и многие более поздние испанские генеалоги пытались найти предков Фройлы среди королевских или дворянских родов. Он был сделан внуком графа Менендо Гонсалеса (ок. 945—1008), графа Галисии и Португалии, регента во время малолетства короля Галисии и Леона Альфонсо V. Фрай Креспо де Посо, например, считал, что Фройла Бермудес происходит от крупного галисийского рода Менендес. Документы, поданные в монастырь Собрадо, основной источник информации о роде Траба, не подтверждают ни одну из этих двух гипотез. Еще более амбициозный историк сделал Фройлу праправнуком Рамона, Романа, Раймунда или Раймонда, предполагаемого сына, законного или внебрачного сына короля Астурии Фруэлы I (757—768). Согласно Баррау-Дихиго (стр. 246) такого сына никогда не существовало.

Территории 

Владения Фройлы Бермудеса охватывали большую часть современной провинции Ла-Корунья, за исключением церковных поместий Сантьяго и Собрадо. Они включали земли Галисии, расположенные к северу от реки Тамбре (исп.). Его потомки расширили эти владения, чтобы составить средневековое графство Траба (или Трава), которое простиралось от Финистерре на юго-западе до Ортигейры на востоке, включая районы долины Вимьянсо, Бригантиньос, Сонейра и другие.

Фрола Бермудес сражался с маврами, и (хотя наверняка вассал королей Галисии, проживающих в Леоне) нет никаких свидетельств того, что он занимал какие-либо королевские должности. Эта ситуация резко изменится с его детьми и внуками.

Родословная Траба 

Первым графом Траба, упомянутым в документе от 28 марта 1098 года, был Педро Фройлас де Траба (сын Фройлы Бермудеса), который ранее был графом Феррейра (Феррария, на латыни того времени, городок района Бригантиньос), а затем первым графом Галисии до своей смерти в 1128 году. Его сын, Фернандо Перес де Траба, имел огромное влияние в Португальском графстве.

Галерея

Источники 
 Barrau-Dihigo, L. (1989), Historia política del reino Asturiano (718—910); Silverio Cañada, Gijón (Principado de Asturias, España). ISBN 978-84-7286-273-9
 Cawley, Charles (2006) Medieval Lands; Foundation for Medieval Genealogy (Texto electrónico en inglés.)
 Crespo Pozo, José Santiago; (1997),Blasones y linajes de Galicia, tomo 4; Ediciones Boreal; Santiago de Compostela (Galicia, España); pp. 437—442. ISBN 84-86410-28-2
 Fletcher, R. A. (1984), Saint James catapult: the life and times of Diego Gelmírez of Santiago de Compostela (La catapulta de Santiago: vida y época de Diego Gelmírez de Santiago de Compostela); Oxford University Press; Oxford (Inglaterra, Reino Unido); capítulo 2. (Texto electrónico en inglés.)
 Souto Cabo, José António (2012), Os cavaleiros que fizeram as cantigas, Niteroi — Río de Janeiro, Universidade Federal Fluminense.
 Torres Sevilla-Quiñones de León, M.; Linajes nobiliarios de León y Castilla (siglos IX—XIII); Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León; Valladolid (Castilla y León, España); 1999.

Ссылки 
 Breve historia de Laxe, el Condado de Trava y su olvidada relevancia como cuna de la Historia General de España
 El Condado de Traba y su olvidada relevancia como cuna de la Historia General de España
 Casa de Traba

История Галисии
История Леона
Дворянские роды